Giovanni VI Cantacuzeno – imperatore
 Giovanni VI del Portogallo – re
 Giovanni VI di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
 Giovanni VI di Alessandria – papa della Chiesa ortodossa copta
 Giovanni VI di Costantinopoli – patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Papa Giovanni VI – papa della Chiesa cattolica

Pagine correlate 
Giovanni VI di Alessandria